Kulltorp kan syfta på:

 Kulltorps socken – en socken i Småland
 Kulltorps landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län
 Kulltorps församling – en församling i Östbo-Västbo kontrakt i Växjö stift
 Kulltorps kyrka – en församling i Östbo-Västbo kontrakt i Växjö stift
 Kulltorps distrikt – ett distrikt i kommunerna Gnosjö och Värnamo i Jönköpings län
 Kulltorp –  en tätort i Gnosjö kommun
 Kulltorp, Kalmar kommun – en by väster om Vassmolösa i Kalmar kommun